Командный чемпионат Словакии по шахматам 2011/2012

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2011/2012 на сайте chess-results.com

Командный чемпионат Словакии по шахматам
2011 год в шахматах
2012 год в шахматах